Esistono più comuni francesi con questo nome

 Amfreville-les-Champs – Eure
 Amfreville-les-Champs – Senna Marittima